Ribnik est un toponyme qui peut désigner :
 Ribnik, une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans la République serbe de Bosnie ;
 Ribnik, une localité de Bulgarie, située dans l'obchtina de Petritch, oblast de Blagoevgrad ;
 Ribnik, un village et une municipalité de Croatie, situés dans le comitat de Karlovac ;
 Ribnik, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
 Remnik/Ribnik, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Viti/Vitina, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).